Teodota o Teodote  "regalo divino", è la forma femminile del nome Teodoto e si può riferire a: 

 Santa Teodota da Filippi (morta nel 318), martire greca
 Teodota, seconda imperatrice consorte di Costantino VI dell'Impero bizantino
 Teodote, nobildonna romana, una giovane violata dal re longobardo Cuniperto